Цянь Сюлин (, 1912—2008) или Сюлин Цянь де Перлинги () — бельгийская ученая китайского происхождения. Награждена медалью за спасение около 100 бельгийцев во время Второй мировой войны. О её жизни в Китае сняли сериал.

Биография 

Цянь родилась в Исине в провинции Цзянсу 1912 года. Ее старший брат, генерал-лейтенант Цянь Чжолунь (), был начальником Первого Главного управления Министерства обороны Гоминьдана.

В 1929 году она уехала в Европу, чтобы изучать химию в Бельгии в Левенском католическом университете.

1933 года она вышла замуж за бельгийского врача Грегуара де Перлинги и поселилась в Эрбемоне.

В июне 1940 года Эрбемон оккупировали нацисты. Когда бельгийский юноша подорвал воинский эшелон, оккупанты приговорили его к смертной казни. Но Цянь обратилась к немецкому генералу Александру фон Фалькенгаузену, который находился в Бельгии. Она его знала, поскольку генерал работал в Китае в рамках китайско-германского сотрудничества. Фалькенхаузен был советником Чан Кайши и сотрудничал с ее старшим двоюродным братом, генерал-лейтенантом Цянь Чжолунем. Она написала генералу письмо с просьбой спасти мальчика из соображений гуманности.

7 июня 1944 года Цянь снова связалась с фон Фалькенхаузеном, когда нацисты приговорили 97 бельгийцев к смерти как акт мести за убитых в соседнем городе Экосинн трёх офицеров гестапо. Беременная Цянь поехала к Фалькенхаузену и попросила его вмешаться. Генерал колебался, но, наконец, согласился отпустить людей, хотя и осознавал последствия своего поступка. Генерала вызвали в Берлин объяснить свою непокорность. Однако Фалькенхаузена привлекли к суду после окончания войны. В 1951 году его арестовали по обвинению в депортации евреев.

Цянь появилась на суде и выступила в защиту Фалькенхаузена. Суд приговорил генерала у двенадцати годам заключения, но, в конце концов, его отпустили через 3 недели. Фалькенхаузен вернулся в Германию, где умер в 1966 году.

Бельгийское правительство наградило Цянь медалью «Герой государства», а король и королева Бельгии подарили ей подписанную фотографию. В Экосинне в ее честь назвали одну из улиц города.

Примечания 

Учёные Бельгии
Женщины Китая